Friedrich Feyerabend ist der Name folgender Personen:

* Friedrich August Feyerabend (1809–1882), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heiligenbeil,  Abgeordneter in der Preußischen Nationalversammlung	
 Friedrich Ernst Feyerabend (1779–1834), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heiligenbeil